Geografia: Relatiu o pertanyent a Espanya o al Poble espanyol.
 Lingüística: Llengua romànica, o quelcom relatiu a la llengua, parlada a Espanya i a diversos països americans. És també coneguda amb el nom de castellà.
 Esport: club de futbol, vegeu Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona.